Баловин — фамилия; имеет женскую форму Баловина.
 Баловин, Евгений Александрович (род. 1982) — российский спортсмен.
 Баловин, Сергей Владимирович (род. 1984) — российский художник, куратор.

См. также 
 Балов
 Баловинки